Ива́н Ива́нович Сивко́в (27 ноября 1922 года — 11 апреля 1996 года) — советский терапевт, член-корреспондент АМН СССР (1980), лауреат Государственной премии СССР. Заслуженный деятель науки РСФСР (1973).

Биография 
Иван Иванович Сивков родился в 1922 году в деревне Соседка Керенского уезда Пензенской губернии.
Окончил 1-ю среднюю школу в г. Нижний Ломов.
 1949 — Окончил 1-й ММИ им. И. М. Сеченова,
 С этого же года работал на кафедре факультетской терапевтической клиники;  руководил ею В. Н. Виноградов.
 1962 г. — профессор кафедры пропедевтической терапии 2-го лечебного факультета 1-го ММИ им. И. М. Сеченова,
 1966 г. — заведующий кафедрой пропедевтической терапии 2-го лечебного факультета 1-го ММИ им. И. М. Сеченова. 
 1973 — написал монографию «Хроническая недостаточность кровообращения» (обобщение исследования патогенетических механизмов хронической застойной недостаточности кровообращения).

Скончался в 1996 году. Похоронен на Даниловском кладбище.

Научная и общественная деятельность 
Иван Иванович — автор более 130 научных работ, в том числе 4 монографий, посвящённых проблемам гастроэнтерологии и кардиологии. 
Изучал роль хронического гастрита, язвенной болезни и полипоза желудка в развитии рака желудка, использовал метод гастроскопии для их диагностики. 
Первым в СССР начал проводить (в условиях терапевтической клиники!) зондирование сердца и ангиокардиографию у больных с приобретёнными пороками сердца для выработки показаний к хирургическому лечению.
Также, И.И. Сивков был главным редактором журнала «Советская медицина» и членом бюро Отделения клинической медицины АМН СССР.

Личная жизнь 
С 1971 года проживал в Землянском переулке (в 1954–1994 гг. — Ульяновский переулок), д. 3.

Публикации 
 Сивков И. И. Ревматический митральный порок сердца (клиника, диагностика и показания к хирургическому лечению). Дис. докт. М., 1962.
 С и в к о в И. И., К у к е с В. Г., Каценович Р. А., Меньшиков В. В. Застойная недостаточность кровообращения.— Ташкент: Медицина УзССР, 1978.

Награды 
 Лауреат Государственной премии СССР.
 1977 — премия им. Г.Ф. Ланга АМН СССР.
 ордена:
 Отечественной войны II степени,
 «Знак Почета»,
 медали.

Память 
 Почётный гражданин города Нижний Ломов Пензенской области; звание присвоено в 1986 году.

Примечания

Литература 
 Московская энциклопедия. Том 1: Лица Москвы. Книга 4: Р–Т. М.: ОАО «Московские учебники», 2012
 Иван Иванович Сивков (К 60-летию со дня рождения), Сов. мед., № 11, с. 107, 1982.
 БМЭ. Т. 23; Николаев М. Профессор Сивков //Маяк. (Н. Ломов). 1986. 29 марта. 
 [Шалдыбин Г. П. СИВКОВ Иван Иванович / Пензенская энциклопедия. М.:
 Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2001, с. 556-557.]

Ссылки 
 СИВКОВ Иван Иванович
 СИВКОВ Иван Иванович
 Иван Иванович Сивков

Почётные граждане города Нижний Ломов
Похороненные на Даниловском кладбище